Borsod jelentései:

 Borsod vármegye, egykori magyar vármegye
 Borsod, 1950-ben Edelénnyel egyesített egykori község
 Borsodi földvár vagy Borsod vára
 Borsod, falu Terpenye községben, Vukovár-Szerém megyében, Horvátországban
 Bácsborsód, Borsod, község Bács-Kiskun megyében, a Bácsalmási járásban.
 Borsod 1921–1944 között megjelent mezőkövesdi időszaki kiadvány